Премия Харви лучшему писателю ежегодно вручается с 1988 года писателям комиксов.

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 
 

Премии в комиксах